Пасо Којоте има више значења:

 Пасо Којоте (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Којоте (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Којоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику